Il toponimo Mbocayaty può riferirsi a diverse località:

Mbocayaty del Yhaguy, distretto del Paraguay nel Dipartimento di Cordillera
Mbocayaty del Guairá, distretto del Paraguay nel Dipartimento di Guairá